Bay Point ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Antarktis
 Bay Point (Anvers-Insel), Landspitze an der Küste der Anvers-Insel, Antarktis

 Vereinigte Staaten
 Bay Point (Florida), Ort im Monroe County
 Bay Point (Kalifornien), Ort im Contra Costa County
 Bay Point (Maine), Ort im Sagadahoc County
 Bay Point (New York), Ort im Suffolk County
 Bay Point (Texas), Ort im Harris County

 Siehe auch
 Bay Point Island, Insel im Beaufort County, South Carolina, Vereinigte Staaten
 Bay Point Park, Park im Goodhue County, Minnesota, Vereinigte Staaten